czyż (czyżyk, czyż zwyczajny) – gatunek ptaka z rodziny łuszczaków; zobacz też: czyż sosnowy, czyż złotawy
 Czyż – herb szlachecki
 Hilariusz Czyż – podkomorzy wileński

Zobacz też